La Pacific 231 est un type de locomotive à vapeur dont la disposition des roues est 231, selon la classification française ;
 Pacific 231, pièce symphonique composée par Arthur Honegger ;
 Pacific 231, court métrage réalisé en 1949 par Jean Mitry ;
 Pacific 231, album du chanteur Raphael.